La palabra personal puede hacer referencia a:

 Personal, una película cómica de persecuciones de la productora Biograph, 1904;
 personal, un elemento de la mercadotecnia de servicios;
 El Personal, una banda mexicana de Guadalajara, México;
 Personal, un álbum de la banda Heart.

Telecomunicaciones
Personal, empresa de servicios de telecomunicaciones que pertenece al Grupo Telecom especialmente, matriz de las siguientes:
 Personal (Argentina), filial en Argentina;
 Personal (Paraguay), filial en Paraguay.